Верхотина:
 Верхотина (возвышенность) —  в юго-восточной части Кольского полуострова (Мурманская область)
 Верхотина (Мезенский район) — вахтовый посёлок алмазного месторождения им. Гриба, на территории Соянского сельского поселения Мезенского района Архангельской области
 Верхотина (Няндомский район) — деревня в Мошинском сельском поселении Няндомского района Архангельской области
 Верхотина (река) — река в Архангельской области, приток Мегры

См. также 
 Большая Верхотина — деревня в Высоковском сельском поселении Усть-Кубинском районе Вологодской области
 Малая Верхотина — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области